Алдаи́р Нассиме́нту душ Са́нтуш (; 30 ноября 1965, Ильеус, Баия) — бразильский футболист, защитник. Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии.

Карьера 
Алдаир начал играть в клубе «Фламенго», где он выиграл самый важный титул в Бразилии, стал чемпионом. Он переехал в Европу в 1989 году, перейдя в «Бенфику», выиграв португальский Суперкубок, и выйдя в финал Кубка европейских чемпионов в своем единственном сезоне за «орлов». Впоследствии, он переехал в итальянский клуб «Рома» в 1990 году, и оставался с клубом до 2003 года, сыграв почти 400 матчей Серии А, также будучи капитаном римского клуба. Во время своего пребывания в Риме, он выиграл Кубок Италии в 1991 году, а также в том сезоне дошёл до финала Кубка УЕФА, а в 2001 году он стал чемпионом Италии и выиграл суперкубок страны. «Рома» закрепила 6-й номер, под которым он выступал, когда он покинул команду в 2003 году, однако, это решение не было постоянным, и Кевин Стротман взял этот номер, когда присоединился к команде в 2013 году.

Достижения 
 Фламенго
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1986
 Чемпион Бразилии: 1987
 Бенфика
 Чемпион Португалии: 1989
 Финалист Кубка европейских чемпионов 1990
 Рома
 Чемпион Италии: 2001
 Обладатель Кубка Италии: 1991
 Обладатель Суперкубка Италии: 2001
 Финалист Кубка УЕФА 1991
 Мурата
 Чемпион Сан-Марино: 2008
 Сборная Бразилия
 Чемпион мира: 1994
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1998
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1996
 Победитель Кубка Америки: 1989, 1997
 Финалист Кубка Америки 1991, 1995
 Обладатель Кубка конфедераций ФИФА: 1997

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль Алдаира на torcida.com.ru
 Профиль на footballplayers.ru
 
 Профиль в Футпедии
 Профиль на Самбафут
 Профиль во Флапедии
 Все матчи Алдаира за «Фламенго» 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Мурата»